Uele bezeichnet:
 alternativ den Fluss Uelle

Uele ist der Familienname von
 Kaliopasi Uele, tongaischer Fußballspieler
 Kilifi Uele (* 1976), tongaischer Fußballspieler